Wind este un nume de familie topografic, de origine engleză, pentru cineva care a trăit lângă o cale, o alee sau un drum.   Este cel mai popular în Anglia de Nord-Est, în special în Newcastle upon Tyne și Sunderland .  Cu toate acestea, prenumele este popular și în Olanda și Danemarca . Numele de familie are mai multe forme de ortografie, inclusiv Waind, Wind, Wynd, Wain și Wean.

Origini 
Wind provine din „gewind” din vechea secolă engleză. Descrie fie o persoană care locuia lângă o zonă deosebit de vântă, cum ar fi Anglia de Nord-Est, fie un drum „sinuos”. În vremurile medievale, Wind era dat eventual unui alergător sau mesager rapid.

Numele de familie Wind a fost găsit pentru prima dată în Lancashire, un județ ceremonial din nord-vestul Angliei, la Windle cu Hardshaw, o localitate, în parohia și uniunea Prescot, la sută din West Derby . „Înainte de domnia lui John, Windhull a dat numele unei familii, dintre care Edusa, văduva lui Alan de Windhull, care a obținut de la acel rege o chemare pentru dowerul său împotriva lui Alan de Windhull, fiul celui dintâi”.

Incidență, frecvență și rang în zonă 
Potrivit Forebears.io, cea mai mare incidență a numelui Wind se găsește în Statele Unite, urmată de Germania, Olanda și Danemarca .

Persoane notabile cu numele de familie 

   (1883–1918), Canadian/Irish war hero
   (1900–1971), British historian
   (1719–1989), Swiss sculptor
   (1919–1995), Finnish World War II flying ace
  Jonas Wind (born 1999), Danish footballer
   (born 1947), Danish rower

Referințe

linkuri externe 

 National Trust, 2007. „ Ce înseamnă statisticile din locația geografică și din tabelele social-demografice? ”
 Biroul de recensământ al Statelor Unite (9 mai 1995). s: Fișierele cu numele recensământului din 1990 dist.all.last (1-100) . Adus la 25 februarie 2008.
Nume de familie engleze